Für Dich bzw. Für dich steht für:

Musik
 Für Dich (Album), ein Album von Vanessa Mai
 Für dich (Lied), ein Lied von Yvonne Catterfeld
 Für dich, ein Album von Xavier Naidoo

Weiteres
 Für Dich (Zeitschrift), eine Frauenzeitschrift der DDR